Юманай — название населённых пунктов в России:

 Юманай — село в Шумерлинском районе Чувашии.
 Юманай — деревня в Ядринском районе Чувашии.